Гран-при Германии 2001 года — двенадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2001 года. Прошёл на трассе в Хоккенхаймринг в Хоккенхайме, Германия. Соревнования состоялись 29 июля 2001 года.

Гонка 

|}

 Гонка остановлена после первого круга из-за аварии Михаэля Шумахера и Лучано Бурти

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Германии
Спортивные соревнования в Хоккенхайме